Fabian Benöhr (* 1983 in Backnang) ist ein deutscher Antiquitätenhändler und -sachverständiger.

Leben 
Fabian Benöhr ist gelernter Immobilienmakler und betreibt als Eingetragener Kaufmann ein Auktionshaus in Backnang sowie Haushaltsauflösungsdienste in Backnang, Marbach am Neckar und Ludwigsburg.

Ab Juli 2019 trat Benöhr als Experte in der ZDF-Fernsehreihe Bares für Rares auf. Er ist verheiratet und hat einen Sohn.

Einzelnachweise 

Kunsthändler
Auktionator
Person (Sachverständigenwesen)
Person (ZDF)
Deutscher
Geboren 1983
Mann